Kirinyaga, roman de science-fiction de l'auteur américain Mike Resnick, publié en 1998.
 Nom kikuyu désignant le Mont Kenya signifiant selon les interprétations Mont de l'autruche ou Mont brillant.
 Comté de Kirinyaga, un comté du Kenya dans lequel se trouve le Mont Kenya.